Свобода — посёлок в Инсарском районе Мордовии России. Входит в состав Ямщинского сельского поселения.

История 
В 1940 году посёлок Гольтяпино переименована в Свобода.

Население

Примечания 

Населённые пункты Инсарского района